João peut désigner :
 la déclinaison portugaise et brésilienne de Jean ;

Patronyme 

  (1953-), homme politique du Timor oriental ;
  (1983-), chanteuse portugaise ;
 Jacinto João (1944-2004), footballeur portugais ;
 Lucas João (1993), footballeur portugais ;

Toponyme

Divers 
 
 
 
 
 
Patronyme brésilien
Patronyme portugais
Prénom masculin
Prénom brésilien
Prénom portugais